Le qualificazioni del singolare  dell'Open de Moselle 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Open de Moselle 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Maks Mirny (ultimo turno)
 Novak Đoković (secondo turno)
 Gilles Simon (Qualificato)
 Olivier Patience (primo turno)

 Peter Luczak (Qualificato)
 Arvind Parmar (primo turno)
 Jakub Herm-Zahlava (ultimo turno)
 Tobias Summerer (Qualificato)

Qualificati 

 Peter Luczak
 Jurij Ščukin

 Gilles Simon
 Tobias Summerer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open de Moselle 2005